Lagunilla del Jubera är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Lagunilla del Jubera ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Lagunilla del Jubera är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den platt. Terrängen runt Lagunilla del Jubera sluttar norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Lagunilla del Jubera. Runt Lagunilla del Jubera är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Logroño,  km nordväst om Lagunilla del Jubera. I omgivningarna runt Lagunilla del Jubera 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i La Rioja, Spanien